Kim Won-jin (athlétisme) (né en 1968), athlète sud-coréen
  (né en 1984), épéiste sud-coréen
 Kim Won-jin (judo) (né en 1992), judoka sud-coréen